Bruay-la-Buissière - gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Bruay-sur-l'Escaut - gemeente in het Franse Noorderdepartement